Porte de Clignancourt – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVIII arrondissement di Parigi
 Porte de Clignancourt – stazione della Metropolitana di Parigi